Gerlachsheim steht für:
 Gerlachsheim, ein Ortsteil von Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Gerlachsheim, deutscher Name von Grabiszyce, heute in der Gmina Leśna, Woiwodschaft Niederschlesien; unterteilt in:
 Niedergerlachsheim (Grabiszyce Dolne)
 Mittelgerlachsheim (Grabiszyce Średnie)
 Obergerlachsheim (Grabiszyce Górne)